Ibrahimović ist der Familienname folgender Personen:

 Arijon Ibrahimović (* 2005), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Edin Ibrahimović (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Nermin Ibrahimović (* 1990), serbischer Fußballspieler
 Sanel Ibrahimović (* 1987), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Zlatan Ibrahimović (* 1981), schwedisch-bosnischer Fußballspieler